Mataruge (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo
 Mataruge (Pljevlja), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Pljevlja
 Mataruge (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje